Figueirense Futebol Clube, clube de futebol brasileiro da cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina
Figueirense Esporte Clube, clube de futebol brasileiro da cidade de São João del-Rei, estado de Minas Gerais
Ginásio Clube Figueirense, clube desportivo português da cidade de Figueira da Foz, distrito de Coimbra

Ver também

Desambiguações de esportes